Kalyi Jag – węgierski zespół muzyczny
 Kalyi Jag – album węgierskiego zespołu Ektomorf